383 км, 383-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 383 км — путевой пост, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская	область). Код 584320.
 383 км — путевой пост, Латвийская железная дорога (Латвия). Код 114451.
 383 км — пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская	область). Код 222016.
 383 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская	область). Код 430349.
 383 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская	область). Код 603875.
 383 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская	область). Код 807242.
 383 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская	область) вблизи Новокузнецка. Код 860117.